Ларёнс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-2. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64320.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 210 км южнее Бордо, в 36 км к югу от По.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1283 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 783 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 537 были экономически активными, 246 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 537 активных жителей работали 494 человека (266 мужчин и 228 женщин), безработных было 43 (23 мужчины и 20 женщин). Среди 246 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 119 — пенсионерами, 76 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XVII век)
 Церковь Св. Петра (XIX век), построена на месте старой церкви XV века
 Часовня XII века. Исторический памятник с 1957 года

Города-побратимы 
  Сальент-де-Гальего (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи